Stor-Gåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Gåstjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (13,7 ha)
Stor-Gåstjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (10,7 ha)
Stor-Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715318-170526), sjö i Vindelns kommun,  (11,8 ha)
Stor-Gåstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716601-168521), sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Gåstjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Stor-Gåstjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun och Norsjö kommun,  (16 ha)

Se även
Gåstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn